Инцидент с Boeing 767 в Кливленде — авиационный инцидент, произошедший 11 сентября 2001 года. Самолёт Boeing 767-332ER авиакомпании Delta Air Lines выполнял плановый внутренний рейс DL1989 по маршруту Бостон — Лос-Анджелес, когда вдруг был заподозрен Федеральным управлением гражданской авиации в угоне и участии в терактах 11 сентября. Самолёт совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Кливленда, после чего было обнаружено, что предположения об угоне оказались ошибочными.

Хронология событий 
Утром 11 сентября рейс 1989 вылетел из Международного аэропорта Логан в Бостоне и взял курс на Лос-Анджелес. Когда рейсы AAL11 и UAL175 были захвачены и врезались в Северную и Южную башню ВТЦ соответственно, диспетчер передал предупреждение всем самолётам остерегаться угона и усилить безопасность кабины пилотов. Также диспетчеры подозревали, что рейс 1989 мог быть захвачен. Были рассмотрены следующие подозрения:

 Delta Air Lines была американским авиаперевозчиком, как и остальные угнанные самолёты
 Рейс 1989 выполнялся самолётом Boeing 767, как и рейсы AAL11 и UAL175
 Самолёт выполнял рейс по направлению Бостон—Лос-Анджелес, по аналогичному маршруту выполняли свои рейсы AAL11 и UAL175

Также авиадиспетчеры в Бостоне не имели радиосвзяи с самолётом, поскольку самолёт контактировал с Кливлендским центром управления воздушным движением.

Федеральное управление гражданской авиации предпологало, что рейс 1989 был захвачен и приказало Кливлендским авиадиспетчерам пристально следить за ним. Вскоре диспетчер услышал слова «Убирайтесь отсюда» и «У нас на борту бомба». Он предположил, что это сообщение исходило от рейса 1989, хотя на самом деле передача исходила от захваченного рейса UAL93 который находился в той же зоне сигнала, что и данный самолёт.

В 09:42 (EST) всем самолётам было приказано приземлиться в ближайшем аэропорту. Несмотря на то, что рейс DL1989 не отключал свой транспондер, не отклонялся от курса и не выполнял другие подозрительные действия, в небо были подняты истребители с целью перехвата самолёта.

В 09:47 самолёт совершил успешную посадку в аэропорту Кливленда. Аэропорт был эвакуирован ФБР и группой спецназа. Самолёт был оцеплен два часа, хотя все пассажиры были освобождены.

Вскоре было обнаружено, что подозрения оказались ошибочными. Это было второе ошибочное предположение в событиях 11 сентября, в первом случае сообщалось, что рейс AAL11 направляется на юг, когда он уже врезался в Северную Башню ВТЦ.

См. также 
 Рейс 85 Korean Air — также подозревался в угоне 11 сентября 2001 года.
 Рейс 11 American Airlines
 Рейс 175 United Airlines
 Рейс 77 American Airlines
 Рейс 93 United Airlines
 Террористические акты 11 сентября

Примечания

Категории 

Авиационные происшествия с Boeing 767
Авиационные происшествия Delta Air Lines
Угоны самолётов в США
Авиационные происшествия в США 2001 года
2001 год в Огайо
Террористический акт 11 сентября 2001 года